Óhuta jelentései:

 Háromhuta község településrésze, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Újbánya városrésze Szlovákiában

 Alsóhuta régebbi neve, Románia, Szatmár megye
 Bükkszentlászló (ma Miskolc része) neve 1940-ig
 Divényhuta régebbi neve 1899 előtt, Szlovákia, a Besztercebányai kerület Gyetvai járása
 Mátraszentistván (ma Mátraszentimre része) neve 1938-ig

 dűlőnév Erdőhorváti határában, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Helynév részeként 
 Parádóhuta, Parád településrésze